Pedro Fernando Pinheiro Barbosa (Porto, 1948) é um escritor, professor e investigador português.

Biografia 
É conhecido sobretudo por seu trabalho de criação e teorização na área da literatura eletrônica e ciberliteratura. Licenciado em Filologia e Literaturas Modernas (Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra), mestre em Estética Informacional (Universidade de Estrasburgo) e doutor em Ciências da Comunicação (Universidade Nova de Lisboa). Lecionou e fez investigação em Portugal, França, Itália e Brasil. Fundou em 1996 o CETIC, Centro de Estudos de Texto Informático e Ciberliteratura na Universidade Fernando Pessoa, e integra ainda como investigador os seguintes Centros: Centro de Estudos de Comunicação e Linguagens (CECL) da Universidade Nova de Lisboa, Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência (CTEC) na UFP, Núcleo de Pesquisas em Hipermídia (NuPH) na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (Brasil) e o Centre de Recherches sur les Textes Électroniques Littéraires (CERTEL), na Universidade de Artois (França).

Obras principais

Ensaio
 Teoria do Teatro Moderno (Prémio de Ensaio da Associação Portuguesa de Escritores - 1982),
 Metamorfoses do Real: arte, imaginário e conhecimento estético (1995)
 A Ciberliteratura: criação literária e computador (1996)
 Arte, Comunicação & Semiótica (2002)
 Teoria do Teatro Moderno: a hora zero (2ª edição, 2003)

Teatro
 Eróstrato (1984)
 Anticleia ou os Chapéus-de-Chuva do Sonho (1992)
 PortoMetropolitanoLento (1993)
 Alletsator-XPTO.Kosmos2001 (ópera electrónica – 2001)
 Sacrilégio Teatral (2004)
 Há Alguém Aí? (2004)

Ficção
 O Guardador de Retretes (1976, 4ª ed.2007)
 Prefácio para uma Personagem Só (1993)
 Histórias da Menina Minhó-Minhó (para crianças - 1988, 2ªed.2009)

Ciberliteratura
 A Literatura Cibernética 1 - autopoemas gerados por computador (1977)
 A Literatura Cibernética 2 - um sintetizador de narrativas (1980)
 Máquinas Pensantes - aforismos gerados por computador (1986)
 Teoria do Homem Sentado (livro virtual, 1996)
 O Motor Textual (livro infinito, 2001)
 Alletsator (hipermídia realizada em parceria com o Cetic e o Nuph/TIDD, 2007).

Várias dissertações de mestrado foram realizadas sobre a sua poética digital em França e no Brasil. Está biografado em Who's Who in the World (22.nd ed.,New Providence, USA) e no Dictionary of International Biography (32.nd ed., IBC, Cambridge, GB).

Fontes 
CETIC: http://cetic.ufp.pt
CECL: http://www.cecl.com.pt
CTEC: http://ctec.ufp.pt
Página pessoal do autor: http://www.pedrobarbosa.net
https://web.archive.org/web/20090511004749/http://po-ex.net/alletsator/
https://web.archive.org/web/20090919032607/http://www.telepoesis.net/alletsator/

Alumni da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
Escritores de Portugal
Poetas de Portugal
Teóricos da poesia moderna
Poetas da segunda vanguarda
Professores da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa